Bahate (în ) este localitatea de reședință a comunei Bahate din raionul Bilohirsk, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Bahate era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Bahate, Bahate
Bahate, Bahate, Bilohirsk
Bahate, Bahate, Bilohirsk, Crimeea